Brušnjak je ime več otočkov na Hrvaškem:

 Veliki Brušnjak
 Mali Brušnjak